Alois Jilemnický (1910-1986) – docente, scrittore e giornalista ceco
 Ivan Jilemnický (1901-1949) – scultore, grafico e illustratore ceco
 Peter Jilemnický (1901-1949) – scrittore, giornalista e politico slovacco